Zwierzęta
 kret – ssak z rodziny kretowatych
 kret europejski (Talpa europaea)
 kret szczotkoogoniasty (Parascalops breweri)
 kret zachodnioamerykański (Scapanus orarius)
 kret workowaty (Notoryctes typhlops) – torbacz z rodziny kretów workowatych

 Osoby
 Jarosław Kret – dziennikarz telewizyjny i fotoreporter

 Filmy
 Kret (hiszp. El Topo) – film produkcji meksykańskiej z 1970 roku, w reżyserii Alejandra Jodorowsky’ego
 Kret – film polski z 2011 roku, w reżyserii Rafaela Lewandowskiego

 Inne
 „Kret” – nazwa handlowa środka udrażniającego rury kanalizacyjne
 kret – urządzenie do drążenia poziomych kanałów podziemnych